Carl Sundevall kan syfta på bland andra:

 Carl J. Sundevall
 Carl M. Sundevall